Chernoochene kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjernootjene, kommun, Kardzjali, 
 Tjernootjene, ort, Kardzjali, Obsjtina Tjernootjene, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar